«Подглядывающий» () (1897) — фильм American Mutoscope Company.
 «Подглядывающий» () (1960) — фильм режиссёра Майкла Пауэлла.
 «Подглядывающий» () (1994) — эротический фильм режиссёра Тинто Брасса.